Ramon Moya (košarkaš)
Ramon Moya (nogometni trener), punog imena Ramon Moya i Ribalta